IPK steht für:
 Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben
 Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, Berlin
 Interprozesskommunikation, Kommunikation zwischen Threads
 Inprozesskontrolle in der produzierenden Industrie
 Intermittierende pneumatische Kompression, physikalisches Therapieverfahren
 Iisalmen Peli-Karhut, finnischer Eishockeyklub

ipk steht für:
 Inupiaq (ISO-639-3-Code), Dialekte der Inuit-Sprachen innerhalb von Inuktitut, der ostkanadischen Dialektgruppe der Eskimosprachen

IPK